It's My Party kan syfta på:

It's My Party (sång) – en sång som Lesley Gore hade en hit med 1963
It's My Party (film) – en film från 1996